Шаренко Василь:
 Шаренко Василь Денисович (1916—1944) — льотчик-ас, гвардії капітан, Герой Радянського Союзу.
 Шаренко Василь Петрович (1911—1985) — лейтенант, учасник Радянсько-фінської та Німецько-радянської війн, Герой Радянського Союзу. Див. також 
Шаренко